Чонград: 

 Чонград - місто в Угорщині 
 Чонград - провінція (медьє) в сучасній Угорщини. 
 Чонград - комітат Угорського королівства.